2. liga słoweńska w piłce siatkowej mężczyzn (oficjalnie 2. državna odbojkarska liga, w skrócie 2. DOL) – drugi w hierarchii poziom męskich ligowych rozgrywek siatkarskich w Słowenii założony w 1991 roku. Za jej prowadzenie odpowiada Słoweński Związek Piłki Siatkowej (Odbojkarska zveza Slovenije, OZS).

Kluby kończące zmagania na najwyższych pozycjach w 2. DOL uzyskają awans do najwyższej klasy rozgrywkowej – 1. DOL.

Medaliści

Kluby awansujące do 1. DOL

Bibliografia 
 
 

Drugi poziom rozgrywek siatkarskich
Piłka siatkowa w Słowenii